karen – związek chemiczny
 Karen – stan w Mjanmie
 Karen – imię
 Karenowie